Амелија Меј Алкок (; Сиднеј, 11. април 2000) аустралијска је глумица. Позната је по улози младе Ренире Таргарјен у серији Кућа змаја (2022).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 2000.
Биографије живих особа
Аустралијске глумице